Avalanche (franz. und engl. für „Lawine“) bezeichnet

 Lawinendurchbruch (Avalanche-Effekt), Begriff aus der Festkörperphysik
 Avalanche (P2P), Peer2Peer-Protokoll von Microsoft
 elektronisches Bauelement, siehe Avalanche-Diode
 Chevrolet Avalanche, Pickup-Pkw
 Avalanche (Schiff), britische Dreimastbark
 Avalanche (australische Band), ehemalige australische Rockband
 Avalanche (norwegische Band), norwegische Musikgruppe
 Avalanche (niederländische Band)
 Avalanche Press, US-amerikanischer Spieleverlag
 Brettspiel von 1966, das später als Astroslide von Hasbro vermarktet wurde
 Avalanche (Computerspiel), Arcade-Spiel aus dem Jahr 1978, das Spielprinzip wurde im Videospiel Kaboom! aufgenommen
 Avalanche (Botnetz), Phishing-Netzwerk

Spielfilme:
 Avalanche (1978), Katastrophenfilm von Corey Allen
 Avalanche – Geisel im Schnee, Fernsehfilm aus dem Jahr 1994
 Avalanche (1999), Katastrophenfilm von Steve Kroschel

Kurzfilme:
 Avalanche (2017), 15-Minutenfilm

Achterbahnen:
 Avalanche, ursprünglicher Name der HellCat (Timber Falls Adventure Park) in Wisconsin, USA
 Avalancha in Xetulul (Brasilien), baugleich mit Monte Makaya in Rio de Janeiro
 Avalanche (Pleasure Beach Blackpool) in England

Ortschaft:
 Avalanche (Wisconsin), im Vernon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Colorado Avalanche, nordamerikanischen Eishockey-Verein
 Operation Avalanche, mehrere kriegerische bzw. eine polizeiliche Operation
 Avalanche Corrie
 Avalanche-Diode
 Avalanche-Photodiode
 Avalanchetransistor
 Avalancheur, ein Gasdruck-Werfer zur Lawinenauslösung